Abacha ist der Familienname folgender Personen:

 Sani Abacha (1943–1998), nigerianischer General und Politiker, Präsident 1993 bis 1998
 Sari Abacha (Sanni Sari Abacha; 1978–2013), nigerianischer Fußballspieler